szarvas, növényevő, patás állat; lásd még: szarvasfélék;

Települések
 Horvátország
 Drávaszarvas, település Eszék-Baranya megyében, közigazgatásilag Eszékhez tartozik
 Magyarország
 Szarvas, város Békés megyében;
 Szarvas, településrész Solymár közigazgatási területének keleti részén, a 10-es út mellett